Velike tajne arheologije skup je deset knjiga koje detaljno opisuju neke od najvećih svjetskih civilizacija. Prvo hrvatsko izdanje, prve knjige tiskano je 2013. godine u Zagrebu, od tiskare Vjesnik d.d. Sve knjige imaju tanke, meke korice zelene boje. Svaka knjiga ima po 175 stranica, prepunih teksta i slika u boji različitih veličina. Svaka knjiga sadrži dio o misterijima civilizacija koje opisuje i dio o protagonistima, arheolozima, povjesničarima koji su istraživali civilizacije. Knjige se mogu naći u većini hrvatskih knjižara, knjige su povoljne, ali vrlo kvalitetne izrade.

Opis
Svaka knjiga ima po 175 stranica u boji. Svaka je knjiga puna mnogobrojnih fotografija i ilustracija različitih veličina. Tekst je sitan i raspoređen je po stranicama tako da se svaka knjiga može brzo i jasno pročitati bez zastajkivanja. Stranice knjiga su tanke i glatke te se time olakšava listanje knjiga i njihovo čitanje. Na prednjoj strani korica nalazi se fotografija civilizacije o kojoj se knjiga radi, fotografija je osjenčana na rubovima. Na samome vrhu nalazi se naslov skupa svih deset knjiga, a ispod tog naslova nalazi se veći naslov zelene boje, pisan velikim tiskanim slovima koji imenuje samu civilizaciju. Svaka knjiga ima i svoj podnaslov. Pored svake slike u knjigama nalaze se njihovi detaljni opisi, a knjige sadržavaju i detaljne kronologije civilizacije koje opisuju. Knjiga je povoljan i može se naći u gotovo svim knjižarama i starinarnicama u Hrvatskoj.

Knjige
 Machu Picchu  - Izgubljena planina Inka
 Vojska od terakote  - Vojnici iz drevne Kine
 Uskršnji otok  - Tajne velikih divova
 Tutankhamon  - Otkriće grobnice
 Palenque  - Tajna kraja Maya
 Perzepolis  - Tajni grad
 Angkor  - Tajne stotine hramova
 Anasazi  - Misteriozni nestanak Američkih Indijanaca
 Knosos  - Grad labirint
 Piramide  - Neriješena zagonetka

Literatura
 Velike tajne arheologije, Zagreb, 2013; ISBN 978-953338081

Izvori
 Velike tajne arheologije series by Francesco Silvestri - Goodreads
 Velike tajne arheologije. Perzepolis tajni grad - Antikvarijat ZZ 

 Knjige
 Povijest